Воинские звания и знаки различия Вооружённых сил Хорватии в соответствии с «Законом о службе в Вооружённых силах Республики Хорватия» от 19 марта 2002 года и Указом президента Хорватии «О знаках различия чинов и должностей в Вооружённых силах Республики Хорватия» от 3 декабря 1999 года.

Сухопутные войска Хорватии

Генералы и офицеры

Подофицеры и солдаты

Военно-воздушные силы и войска ПВО Хорватии

Генералы и офицеры

Подофицеры и солдаты

Военно-морские силы Хорватии

Адмиралы и офицеры

Подофицеры и матросы

Примечания

Ссылки 

 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Хорватия
Воинские звания Вооружённых сил Хорватии